Винницкий округ — единица административного деления Украинской ССР, существовавшая с апреля 1923 по июль 1930 года. Административный центр — город Винница.

Образован в 1923 году в составе Подольской губернии. Изначально делился на 18 районов. Районное деление неоднократно менялось.

В июне 1925 года губернии на Украине были упразднены, и округ перешёл в прямое подчинение Украинской ССР.

Округ упразднён в июле 1930, как и большинство округов СССР. Районы переданы в прямое подчинение Украинской ССР.

По данным переписи 1926 года численность населения составляла 775,2 тыс. чел. В том числе украинцы — 84,1 %; евреи — 10,0 %; русские — 2,9 %; поляки — 2,5 %, городское население — 16,9 %.

Ссылки 
 Винницкий округ

Округа УССР
Округа, образованные в 1923 году
Округа, упразднённые в 1930 году